Gerardo Torrado Díez de Bonilla (Mexikóváros, 1979. április 30. –) a mexikói válogatott korábbi labdarúgója, aki jelenleg a Cruz Azulban játszik középpályásként.

Pályafutása

Klubcsapatokban
Torrado 1997-ben, az UNAM Pumasban kezdte profi pályafutását, majd három év múlva leigazolta a spanyol CD Tenerife. Egy szezon után a Polideportivo Ejidóhoz került, ahol olyan jól teljesített, hogy felhívta magára a Sevilla figyelmét, akik 2002-ben le is igazolták. Ott sérülései miatt két év alatt mindössze 40 bajnokin kapott lehetőséget.

2004-ben a Racing Santanderhez került, ahol hamar megszerették a szurkolók, de a vezetőedzővel folyamatos vitái voltak, így mennie kellett. 2005-ben visszatért Mexikóba, a Cruz Azulhoz. Egy Monarcas Morelia ellen meccsen debütált, ahol két góljával 2-0-s sikerhez segítette új csapatát. Hamar fontos tagja lett a klubnak és a csapatkapitányi karszalagot is megkapta.

A válogatottban

Torrado  1999 óta mexikói válogatottnak, azóta már közel 150 meccsen lépett pályára a csapatban. Válogatottjával megnyerte az 1999-es konföderációs kupát, valamint a 2003-as és 2009-es CONCACAF-aranykupát. Ott volt a 2002-es és 2006-os vb-n is, és a 2010-es tornára is kapott behívót.

Mérkőzései a válogatottban

Források
Statisztikái a MedioTiempo.com-on 
Adatlapja az esmas.com-on 
Statisztikái a FootballDatase.com-on

Mexikói labdarúgók
Az UNAM Pumas labdarúgói
A CD Tenerife labdarúgói
Az Ejido labdarúgói
A Sevilla labdarúgói
A Racing Santander labdarúgói
A Cruz Azul labdarúgói
A 2002-es világbajnokság labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
1979-ben született személyek
Élő személyek